Лагич — посёлок городского типа в Исмаиллинском районе Азербайджана.
 Лагич (быв. Кичик-Лагич) — село в Закатальском районе Азербайджана.
 Бёюк-Лагич — бывшее село в Кахском районе Азербайджана.
 Лагич — бывшее село в Кубинском районе Азербайджана.
 Лагич — бывшее село в Гёйгёльском (Ханларском) районе Азербайджана.

Примечания